Юрий Иванович Фесенко (род. 23 сентября 1955, Таганрог) — российский художник.

Биография 
Родился 23 сентября 1955 года в Таганроге в семье инженера местного авиационного завода. 

Посещал изостудию Дома пионеров. Учился в Таганрогской детской художественной школе (преподаватель Виктор Игнатьев). Ученик Леонида Стуканова.

В 1972 году окончил таганрогскую среднюю школу № 2 им. А. П. Чехова.

В 1977 году окончил Харьковский художественный институт. 

С 1977 по 1982 годы преподавал в Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова (студенты — Наталья Дурицкая, Александр Кисляков, Николай Константинов, Василий Слепченко, Максим Белозор и др.).

В 1978 году познакомился с Александром Ждановым, и с этого момента практически каждое лето вместе с Леонидом Стукановым принимал участие в работе «летней школы» Жданова в академическом посёлке Мозжинка под Звенигородом. Дружба с Ждановым продолжалась до самого отъезда Александра Жданова и Галины Герасимовой из СССР в октябре 1987 года. Жданов же настоятельно советовал Фесенко перебираться в Москву, что Фесенко и сделал в 1982 году. 

С 1992 года неоднократно выступал с персональными проектами и принимал участие в групповых выставках на различных московских площадках.

В 1998 году в галерее «Дар» совместно с Юрием Шабельниковым выступил соавтором весьма радикального проекта «Мавзолей: ритуальная модель». Проект вызвал в обществе огромный резонанс и породил споры, продолжающиеся и по сей день. 

С 2014 года в течение 7 лет Юрий Фесенко реализовывал в Таганроге стрит-арт проект «Личный город», создавая многочисленные энвайронмент-работы в различных городских локациях: на улицах, лестницах, в двориках, склонах урочищ, на берегу моря. Авторские изображения и объекты в рамках «Личного города» выстраивались с помощью снега, воды, песка и глины, выступая своеобразными палимпсестами на пергаменте улиц старого города, пергаменте, пропитанном множественными культурными наслоениями и историческими мифами. Впервые материалы проекта «Личный город» были показаны широкой публике в июне 2021 года в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» при содействии галереи ZHDANOV.

Живёт и работает в Москве.

Работы находятся в коллекциях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Ростовский областной музей изобразительных искусств, Ростов-на-Дону.
 Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург.
 «Музей М’АРС», Москва.
 Собрание Министерства культуры РФ, Москва.
 Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской, Ростов-на-Дону.
 Галерея ZHDANOV, Таганрог.
 Частные коллекции Финляндии, Германии, Англии, России.

Персональные выставки и избранные проекты 
 2023 — «Личный город. Ковёр-оберег». Музей «Дворец Алфераки», Галерея ZHDANOV, Таганрог.
 2022 — «Личный город. Список ключей». Ростовский областной музей изобразительных искусств, Галерея ZHDANOV, Ростов-на-Дону.
 2021 — «Личный город. Опыт строительства». Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога», Галерея ZHDANOV, Таганрог.
 2019 — «После Графа 2019». Галерея ZHDANOV, Выставочный зал ТО Союза художников России, Таганрог.
 2014 — «Полиэтиленовая пляска. Гастроли» (совм. с М. Басовым). 16thLINE art-gallery, Ростов-на-Дону.
 2012 — «Полиэтиленовая пляска» (совм. с М. Басовым). Галерея на Чистых прудах, Москва.
 2012 — Выставка работ из коллекции М’АРСа. Галерея «М'АРС», Москва.
 2009 — «Спальный район». Московский музей современного искусства, Москва.
 2007 — «Новый ангеларий». Московский музей современного искусства, Москва.
 2007 — «Точки». Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской, Ростов-на-Дону.
 2003 — «АртКлязьма».
 2002 — «Артконституция». Галерея С.АРТ, Москва.
 2002 — «Иллюзион». Музей и общественный им. А. Д. Сахарова, Москва.
 2001 — «Трансгрессия. Ретроспекция и перспективы». L-галерея, Москва.
 2000 — «Золотая война» (совм. с С. Малышевой, Б. Прудниковым). Галерея «Дар», Москва.
 2000 — «Стенгазета». Объект «Курск 2000». Музей и общественный им. А. Д. Сахарова, Москва.
 1999 — «Утраты». Галерея «Дар», Москва.
 1998 — «Золотой фонд» (совм. с Ю. Шабельниковым). «Арт-Манеж», галерея «Московская палитра», Москва.
 1998 — «Заседание Государственной Думы». Галерея «Дар», Москва.
 1998 — «Мавзолей: ритуальная модель» (совм. с Ю. Шабельниковым). Галерея «Дар», Москва.
 1996 — «Ковёр Меерхольда». Галерея «Московская Палитра», Центральный выставочный зал «Манеж», Москва.
 1995 — Проект «Трансгрессия». Государственный музей Востока, Галерея «Московская Палитра», Москва.
 1993 — «Юрий Фесенко». Галерея Допп, Ольденбург, Германия.
 1993 — «АРТ-Миф». Манеж, Москва.
 1992 — «Юрий Фесенко». Галерея «М'АРС», Москва.
 1990 — «Современный советский художник». Милан, Италия.

Галерея

Ссылки 
 Юрий Фесенко на сайте www.artinfo.ru
 Надежда Гарифуллина. Время людоедов
 Мультимедийный арт-проект «Полиэтиленовая пляска» Юрия Фесенко и Михаила Басова
 Юрий Фесенко на сайте Музея современного изобразительного искусства на Дмитровской

Источники 

Современные художники России
Выпускники школы № 2 им. А. П. Чехова
Таганрогская детская художественная школа
Преподаватели Ростовского художественного училища